El nombre de Viladrau puede corresponder a estos dos artículos:

 Viladrau, municipio y localidad de la provincia de Gerona, España.
 Agua mineral natural Viladrau.